Ариарат () — имя десяти правителей античной Каппадокии.

Ариарат I — царь Каппадокии в 350 до н. э. — 322 до н. э.
Ариарат II — царь Каппадокии в 301 до н. э. — 280 до н. э.
Ариарат III — царь Каппадокии в 266/255—220 до н. э.
Ариарат IV Евсеб — царь Каппадокии в 220—163 до н. э.
Ариарат V Евсеб Филопатор — царь Каппадокии в 163 по 130 до н. э.
Ариарат VI Эпифан Филопатор — царь Каппадокии в 130—116 до н. э.
Ариарат VII Филометор — царь Каппадокии в 116—101 до н. э.
Ариарат VIII Эпифан — царь Каппадокии в 101—96 до н. э.
Ариарат IX Евсеб Филопатор — царь Каппадокии в 96 до н. э. — 95 до н. э.
Ариарат X Евсеб Филадельф — царь Каппадокии в 42 — 36 до н. э.